Frederik IX van Hohenzollern, graaf van Hohenzollern (1339-1377)
 Frederik IX van Denemarken, koning van Denemarken (1947-1972)